Коэффициент домовладения — доля владельцев собственного жилья к общему количеству проживающих.

Коэффициент домовладения (коэффициент владения недвижимостью) отображает долю владельцев собственной жилой площади, при этом оставшаяся доля жилой площади является арендуемой. Коэффициент домовладения зависит от экономических и демографических факторов, таких как доход, цена на жилье, арендная плата, размер домохозяйства и плотность населения.

Примечания 

Сравнительные списки стран
Недвижимость
Экономические показатели
домовладения